Hrvatska:
 Bukovac Perjasički, naselje na području grada Slunja, Ličko-senjska županija
 Bukovac Perušićki, naselje u općini Perušić, Ličko-senjska županija
 Bukovac Podvrški, naselje u općini Skrad, Primorsko-goranska županija
 Bukovac Svetojanski, naselje na području grada Jastrebarskog, Zagrebačka županija
 Bukovački Antunovac, naselje u općini Nova Bukovica, Virovitičko-podravska županija
 Bukovec Zelinski, naselje na području grada Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija
 Bukovec, naselje u općini Selnica, Međimurska županija
 Bukovac (Zagreb), sjeverni dio grada  

BiH:
 Bukovac (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Bukovac (distrikt Brčko), naselje u Distriktu Brčko
 Bukovac (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Bukovac (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj

Crna Gora:
 Bukovac (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine

Srbija:
 Bukovac (Novi Sad, Srbija), naselje u gradskoj općini Petrovaradin

Osobe 
 Vlaho Bukovac, hrvatski slikar

Vidi i:
 Zvižduk s Bukovca, roman Zvonimira Milčeca